Marie Leopoldina Rakouská-d'Este (10. prosince 1776, Miláno – 23. června 1848, Wasserburg am Inn) byla rakouská arcivévodkyně a kurfiřtka Bavorska.

Život 
Narodila se jako druhá nejstarší dcera arcivévody Ferdinanda Karla Habsbursko-Lotrinského a jeho manželky princezny Marie Beatrice d'Este.

V srpnu 1795 byla nucena se vdát za Karla Teodora Falckého, kurfiřta Bavorska který byl o 52 let starší. Manželství bylo uspořádáno s nadějí narození syna a dědice rodu Wittelsbachů ale Marie odmítla sexuální kontakt se svým manželem. Místo něj měla milence mezi nimi byl Maximilián Falcko-Zweibrückenský nebo také Maximilian von Montgelas. Před Bavorským soudem byla popisována jako žena terorizující svého manžela. V opozici vůči alianci svého manžela si vybrala spojenectví s rodem Falc-Zweibrücken.

Když roku 1799 zemřel její manžel pomohla Maximiliánu Falcko-Zweibrückenskému k jeho nástupnictví na trůn a odešla do bavorského zámku Berg. Marie otěhotněla a na nějakou dobu byla vyhoštěna do Lublaně.

Dne 14. listopadu 1804 se v Mnichově vdala za hraběte Ludwiga Arco. Spolu měli 3 děti:
 hrabě Aloys Mikuláš Ambrož von Arco (6. prosince 1808 – 10. září 1891), sňatek s markýzou Irenou Pallavicini a později s Paulinou Oswald
 hrabě Maximilián Josef von Arco (13. prosince 1811 – 13. listopadu 1885), sňatek s hraběnkou Leopoldinou Waldburg-Zeil-Trauchburg
 hraběnka Karolina von Arco (26. prosince 1814 – 18. ledna 1815)

Roku 1848 jela s kočárem z Mnichova do Vídně, kočár se převrhl a byla zabita. Svým synům nechala jmění okolo 15 milionů zlatých.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Rakouské princezny
Rakouští-Este
Modenské princezny
Bavorské kurfiřtky
Narození 10. prosince
Narození v roce 1776
Úmrtí 23. června
Úmrtí v roce 1848
Narození v Miláně